García ili Garcia se može odnositi na:

Poznate osobe
Garcia (prezime)

kraljevi Navare 
García Íñiguez od Pamplone
García Sánchez I. od Pamplone
García Sánchez II. od Pamplone
García Sánchez III. od_Navare
García Ramírez Navarski
García Jiménez, kralj Pamplone

Kraljevi Leona/Galicije 
García I. od Leóna
García I. od Galicije

Ostale osobe 
Andy García-američki glumac
Garcia Lorca-španjolski pjesnik i dramatičar

Mjesta
Garcia, Tarragona, općina u Ribera d'Ebre, Katalonija, Španjolska
García, Nuevo León, općina u Meksiku
Garcia, California, nekdašnja i gradu u SAD-u
Garcia, Colorado-grad u Koloradu
Diego Garcia-otok u indijskom oceanu

Druge uporabe
Garcia-rod biljaka iz porodice Euphorbiaceae